Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sláva Doseděl che ha battuto in finale Noam Okun 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (secondo turno)
 Sláva Doseděl (Campione)
 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Michal Tabara (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Mosè Navarra (semifinali)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Petr Kralert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Challenger 1999